Динами́зм () — многозначный термин.

 Динамизм — подвижность, стремительность развития действия, то же самое, что динамика (динамичность).
 Динамизм в философии — философское учение, которое рассматривает материю как форму проявления действующих сил.
 Динамизм в искусстве XXI века — творческое направление, утверждающее отказ от "нового" и обращение к личности.
 Динамизм в литературе — художественное направление первой трети XX века, которое ставило себе целью отражение темпа и ритма (динамику) крупных промышленных городов.
 Динамизм в психологии Г. Салливана — особое энергетическое образование в психике личности, которое обеспечивает удовлетворение потребностей и проявляющееся в межличностных отношениях, относится к механизмам мышления и памяти.
 Динамизм в либертарианстве — учение В. Пострел, социальная философия культурных изменений, индивидуального выбора и открытого общества.